Michael Doyle, Mike Doyle
 Mike Doyle (1946–2011) – angielski piłkarz
 Michael F. Doyle (ur. 1953) – amerykański polityk
 Mike Doyle (ur. 1972) – amerykański aktor
 Michael Doyle (ur. 1981) – irlandzki piłkarz
 Michael Doyle (ur. 1991) – szkocki piłkarz